La disqualification est un procédé psychologique qui consiste à déclarer une personne inapte à faire quelque chose, à penser à propos d'un sujet etc. ou à faire croire qu'elle ne peut pas le faire ou que son avis ne doit pas être pris en compte. Elle peut avoir pour but de détruire la confiance en soi de la personne ou de l'humilier vis-à-vis des autres.

 La disqualification a lieu lors d'une compétition quand un des participants ne respecte pas certaines règles. Il doit alors quitter la compétition ou le jeu (au handball et dans d'autres sports, on parle de disqualification (cartons rouges), et au football, on parle d'expulsion).